Tapiramutá kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Tapiramutá (ort), Bahia, 
 Tapiramutá (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar